ЙЦУКЕН — основная русскоязычная раскладка клавиатуры компьютеров и пишущих машинок.

Название произошло от 6 левых знаков верхнего ряда раскладки. Прообраз раскладки появился в конце XIX века, в середине 50-х годов XX века раскладка стала похожа на современную. Некоторые изменения происходили в 90-е годы XX века, связано это было с развитием и повсеместным распространением вычислительной техники.

История 
Раскладку придумали в США в конце XIX века (в России производство собственных пишущих машинок было налажено только к 1930-м годам). Конструкция печатающего узла была достаточно отработанной, и важнейшие буквы расположили под указательными пальцами — в отличие от QWERTY. В то время раскладка официально называлась «стандард-клавиатура». Буквы Ц и Э размещались среди цифр, а цифры 0, 1 и 3 вообще отсутствовали, так как считалось, что их можно было заменить буквами О, І и З.

Экономия некоторых символов и букв была распространённой традицией, которая прослеживалась с момента создания пишущих машинок. В русских раскладках зачастую экономили букву Ё, точку с запятой, звёздочку и скобки. При этом часть знаков заменялась внешне схожими, как это было с цифрами 0, 1, 3; другую часть получали так называемым «составным методом», заключавшимся в том, что несколько знаков печатались друг поверх друга.

Варианты раскладок 
На основе расположения основных знаков ЙЦУКЕН существует несколько вариантов раскладок.

Русская 
В большинстве современных операционных систем для русского языка по умолчанию используется следующая раскладка:

Такое расположение буквы Ё и знаков на верхнем ряду было впервые введено компанией Microsoft для Windows 3.1. На большинстве современных клавиатур с русской раскладкой знаки нанесены согласно этой схеме.

Русская (машинопись) 

В качестве альтернативного варианта в Microsoft Windows доступна раскладка «Русская (машинопись)» (), отличающаяся в расположении небуквенных знаков и буквы Ё, что точнее соответствует традиционным пишущим машинкам и удобнее для скоростного набора, так как знаки препинания набираются без использования , в то время как для набора цифр в верхнем ряду необходимо использовать .

В OpenSolaris и других Unix-подобных операционных системах эта раскладка является стандартной. Раскладка соответствует ГОСТ 6431-90.

Apple 

Клавиатуры, компьютеры и ОС Mac OS, выпускаемые компанией Apple, до сих пор поставляются со своей собственной фирменной раскладкой, созданной в середине 90-х годов. Используется раскладка ЙЦУКЕН, однако буква Ё располагается справа во втором буквенном ряду. Главное же отличие — в расположении знаков препинания: точка и запятая вводятся на цифровом ряду через , двоеточие, точка с запятой и знак процента располагаются на других кнопках. Также имеется возможность с помощью сочетаний с  набирать дополнительные символы и буквы других славянских языков. Кроме того, в ОС Mac OS существуют свои фонетические раскладки на основе QWERTY, QWERTZ и AZERTY.

Раскладки на основе "ЙЦУКЕН" 
На основе русской раскладки были созданы раскладки для всех языков бывшего СССР, использующих или использовавших кириллицу. На данный момент существуют официальные (то есть поддерживаемые производителями программного обеспечения, такими как Microsoft) раскладки для следующих языков: азербайджанский, башкирский, белорусский, казахский, киргизский, таджикский, татарский, узбекский, украинский, якутский. Для остальных языков существует множество самодельных пользовательских раскладок, прежде всего в системах GNU/Linux.

Белорусская и украинская раскладки появились ещё в системе Windows 95. Азербайджанская, казахская, киргизская, татарская и узбекская стали доступны начиная с Windows XP. Башкирская и таджикская — с Windows Vista. Якутская — с Windows 7.

Белорусская

Украинская

Татарская 
Русские буквы и дополнительные символы доступны по одновременному нажатию и удержанию клавиши  (правый ) и соответствующей буквы. Эта раскладка также подходит для туркменского и калмыцкого.

Башкирская

Казахская

Киргизская 
Киргизские буквы набираются одновременным нажатием и удержанием клавиши  (правый ) и соответствующей буквы.

Якутская

Таджикская

Узбекская

Азербайджанская

Удмуртская 
Ижевским историком и лингвистом Денисом Сахарных были созданы две раскладки клавиатуры для удмуртского: основная версия использует для удмуртских букв верхний цифровой ряд, альтернативная версия заменяет редко использующиеся русские буквы на соответствующие удмуртские (по образцу татарской раскладки).

Марийская 
Для марийского языка существует коми-удмуртско-марийская раскладка.

Чувашская

Монгольская (ФЦУЖЭН) 
Монгольская раскладка основана на модифицированной версии раскладки ЙЦУКЕН, названная ФЦУЖЭН, где буквы относящиеся к русскому языку заменяются буквами, которые больше используются в монгольском языке.

Другие кириллические раскладки

Сербская и Черногорская 

Единственная «мёртвая» клавиша используется для ввода македонских букв «Ѓ ѓ» и «Ќ ќ», а также машинописного апострофа (в сочетании с клавишей «пробел»): «м. к. á», «К к» → «Ќ ќ», «м. к. á», «пробел» → «'».

Также используется клавиатура сербской латиницы, в которой на месте каждой кириллической буквы стоит соответствующая латинская. Та же самая раскладка используется в Хорватии и Боснии.

Македонская

Болгарская 
Стандартная болгарская раскладка от 2006 года

Эта версия раскладки доступна в Windows Vista и выше.
Заглавные версии букв «Ь» и «Ы» тоже можно набирать, но только при включённом режиме Caps Lock. Заглавную версию буквы «Ѝ» можно набирать с помощью дополнительной клавиши, а при её отсутствии — аналогично букве «Ы» (в режиме Caps Lock с зажатой «Shift»).

Фонетическая кириллическая раскладка для болгарского языка, от 2006 года (Также известная как «ЯВЕРТ»).

См. также 
 Русская раскладка клавиатуры
 QWERTY
 Типографская раскладка Ильи Бирмана

Примечания

Ссылки 
 Клавиатурные раскладки и машинописные шрифты образца 1905 года

Раскладки клавиатуры